Castell d'Esparreguera (Seva), edifici en un enclavament a mig camí de les poblacions del Brull, Aiguafreda, Centelles i els Hostalets de Balenyà (Osona)
 Castell d'Esparreguera (Esparreguera), construcció del segle X al municipi d'Esparreguera (Baix Llobregat)